Edain, de naam die de elfen aan de mensen gaven in de fantasyboeken van J.R.R. Tolkien.
 Arctangens, een goniometrische functie in de wiskunde.